Апостольская префектура Тунчжоу () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Тунчжоу, Китай. Апостольская префектура Тунчжоу распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Шэньси. Апостольская префектура Тунчжоу подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

3 ноября 1931 года Римский папа Пий XI издал бреве Litteris apostolicis, которым учредил миссию sui iuris Тунчжоу, выделив её из апостольского викариата Сянфу (сегодня — Архиепархия Сианя).

8 апреля 1935 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad maioris dignitatis, которой преобразовал миссию sui iuris Исяня в апостольскую префектуру.

Ординарии апостольской префектуры 

 епископ Pietro Moretti (22.04.1932 — 1973);
 Sede vacante — с 1973 по 1981 гг.;
 епископ Laurence Zhang Wenbin (1981 — 25.12.2002);
 Joseph Tong Changping (4.11.2002 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Litteris apostolicis, AAS 24 (1932), стр. 228 
 Булла Ad maioris dignitatis, AAS 28 (1936), стр. 89

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая